Fassung (von althochdeutsch fazzon „fassen, ergreifen“) steht für:

 Fassung (Literatur), gültige Version eines literarischen Werks oder Werkteils
 Fassung, aktuell gültiger Text eines Gesetzes, siehe Gesetzblatt
 Fassung (Technik), Halterung eines austauschbaren Teils
 Edelsteinfassung, als Kurzform: Teil von Schmuckstücken
 Fassung einer Brille, siehe Brille #Fassung
 Fassung (Bemalung), farbliche Gestaltung
 Fassung bewahren, siehe Contenance
 Tanzfassung, beim Volkstanz die Position der Hände, siehe Tanzbegriffe im Volkstanz #Tanzfassungen

Siehe auch:
 Wasserfassung (bauliche Anlagen)